Jim steht für:

 Kurzform des männlichen Vornamens James, siehe James (Name)
 Jim (Comic), eine Comic-Heftreihe von Jim Woodring
 Jim (Pferd), 
 Jim (Fernsehsender), ein finnischer Fernsehsender
 Jim, Wiedergabe des arabischen Buchstaben Dschīm () in verschiedenen Umschriften

Jim ist Pseudonym folgender Personen:
 Thierry Terrasson (* 1966), französischer Comiczeichner und Autor von Kurzfilmen
 Karlheinz Weinberger (1921–2006), Schweizer Fotograf
 Lucky Jim, schottischer Sänger und Autor

Jim ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Kian Fitz-Jim (* 2003), niederländisch-surinamischer Fußballspieler

JIM steht für:
 Flughafen von Jimma, Äthiopien (IATA-Code)
 Jazzinitiative Marburg
 Jazz Improvise Meeting Festival, China
 Typenbezeichnung eines Tauchanzuges, siehe Panzertauchanzug #Bekannte und heute verwendete Typen
 JIM-Studie, eine Studie über die Mediennutzung von Jugendlichen

Siehe auch:
 Gentleman Jim
 Jim River
 Jimi
 Jimmy (Begriffsklärung)

Abkürzung